La saison 2001-2002 de la JSM Béjaia, club de football algérien, voit l'équipe évoluer en Super Division pour la  fois et aussi en coupe d'Algérie.

Matchs de championnat

Classement final

Matchs de coupe

Effectif professionnel

Notes et références

Liens externes 
 Official Site

Béjaia
2001-2002
Football en Algérie en 2001
Football en Algérie en 2002